

Statistiche

Presenze e reti nei club

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 
 Super Cup: 1
FC Goa: 2019

 
FC Goa: 2019-2020
Mumbai City: 2020-2021
ATK Mohun Bagan: 2022-2023

Individuale 
 
Goa: 2019-2020

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Franco-marocchini